ELX peut désigner :
 , une compagnie australienne fabriquant des lasers utilisés en ophtalmologie.

Elx peut désigner :
 Elx, une ville espagnole.